Ушаковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 существующие
 Ушаковский сельсовет — в Шимановском районе Амурской области.
 Ушаковский сельсовет — в Катайском районе Курганской области.
 Ушаковский сельсовет — в Гагинском районе Нижегородской области.

 упразднённые
 Ушаковский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (1954—1994)
 Ушаковский сельсовет — в Фатежском районе Курской области (упразднён в 1962)

См. также 
 Ушаковский